Ты не один — название нескольких фильмов:
 Ты не один — советский фильм режиссёра Эдуарда Гаврилова.
 Ты не один — датский фильм режиссёров Эрнста Йохансена и Лассе Нилсена.

и песен
 Ты не один — композиция группы ДДТ, вышедшая на альбоме «Чёрный пёс Петербург» (1993 год).
 Ты не один — композиция группы «Brainstorm», записанная в рамках проекта «Нечётный воин».